Wedding ("matrimonio" in lingua inglese) può indicare:

Cinema e televisione 
 Wedding – film diretto da Heiko Schier del 1989
 Wedding – serie televisiva coreana
 Wedding – episodio della sitcom britannica Men Behaving Badly

Geografia 
 Wedding – quartiere di Berlino, in Germania
 Distretto del Wedding – distretto di Berlino, in Germania

Musica 
 Wedding – album degli Shinhwa del 2002

Persone 
 Johann Friedrich Wedding – ingegnere civile tedesco

Altro 
 Wedding – stazione della metropolitana di Berlino

Pagine correlate 
 The Wedding
 Wedding Cake